Kantjärn kan syfta på:

 Kantjärn (trädgårdsskötsel) – ett trädgårdsredskap som till utseendet påminner om en spade
 Kantjärn (läderverktyg) – ett handverktyg som används vid hantverksmässigt arbete i läder